Halle (fr. Hal) – miasto w środkowej Belgii (prowincja Brabancja Flamandzka), na południowy zachód od Brukseli; nad rzeką Zenne i kanałem Bruksela-Charleroi, 33 tys. mieszkańców (2008); ośrodek pielgrzymkowy katolików; w gotyckiej bazylice otoczony kultem drewniany wizerunek Czarnej Madonny; muzeum.

Urodzeni w Halle 
 Frauke Dirickx – belgijska siatkarka

Współpraca 
  Kadaň, Czechy
  Werl, Niemcy
  Mouvaux, Francja

Linki zewnętrzne 
 

 
Miasta w Brabancji Flamandzkiej